Paul Capdeville e Marcel Felder venceram André Ghem e João Pedro Sorgi na final por 7–5, 6–3.

Cabeças-de-Chave

  Paul Capdeville /  Marcel Felder (Campeões)
  Guido Andreozzi /  Fernando Romboli ''(Semifinais)

<li>  Marin Draganja /  Dino Marcan (Quartas de final)
<li>  Rodrigo Grilli /  André Miele (Primeira Rodada)

Tabela

Chave

Referências
 Main Draw

Duplas 2012
Tênis de 2012 no Brasil